Antonio Vailati (1906-1975) – calciatore italiano
 Bruno Vailati (1919-1990) – partigiano e regista italiano
 Germano Vailati (1980) – ex calciatore svizzero
 Giovanni Vailati (1863-1909) – filosofo, matematico e storico italiano
 Rosolo Vailati (1955) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Valentino Vailati (1914-1998) – arcivescovo cattolico italiano